Belfast East steht für:

 Belfast East (Wahlkreis, Dáil Éireann), einen Wahlkreis für den Dáil Éireann
 Belfast East (Wahlkreis, Nordirland), einen Wahlkreis für das Parliament of Northern Ireland
 Belfast East (Wahlkreis, Northern Ireland Assembly), einen Wahlkreis für die Northern Ireland Assembly
 Belfast East (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus

Siehe auch:
 East Belfast, einen Stadtteil von Belfast